Avià, een plaats in Catalonië (Spanje)
 Hollandsche Vliegtuigenfabriek Avia, een Nederlandse vliegtuigbouwer
 AVIA (Frankrijk), een Franse vliegtuigbouwer
 Avia (Tsjechië), een Tsjechische vliegtuig-, vrachtwagen- en propellerfabrikant
 Avia Motors, een daaruit voortgekomen vrachtautofabrikant
 Een vrachtwagenmerk van de Spaanse vliegtuig- en vrachtautofabrikant Aeronáutica Industrial (AISA)
 AVIA, een van oorsprong Zwitserse tankstationketen
 Avia Vliegwereld, een Nederlandstalig luchtvaarttijdschrift